Eupeliococcus är ett släkte av insekter. Eupeliococcus ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Eupeliococcus